Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Trapani 1905 nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.

Stagione 
La Serie D è per il Football Club Trapani 1905 la 27ª partecipazione alla quarta serie del Campionato italiano di calcio. Nell'esordio, avvenuto dopo il nuovo cambio di società e dopo il ritiro estivo a Pergusa, per la Coppa Italia Serie D, il Trapani batte in casa il Licata per 2-1. Il campionato invece comincia per il girone I, dove è presente il Trapani, in netto ritardo per lo slittamento della decisione relativa al Giarre, che verrà poi escluso dal torneo. I granata debuttano così il 18 settembre in casa contro il Mariglianese, guadagnando un solo punto con il risultato di 0-0. Il maltempo prima e le cattive condizioni dello Stadio Provinciale poi costringono la squadra a rinviare il 2º e il 3º turno e a disputare di conseguenza ben otto incontri nel solo mese di ottobre (10 partite in 32 giorni, contando anche l'inizio di novembre).

Nonostante le grandi aspettative alimentate dalla sessione estiva di calciomercato, gli incontri successivi denotano un gioco involuto e non fruttano i risultati sperati (3 pareggi contro squadre di seconda fascia e una sola vittoria a Sant'Agata), sicché al termine della sesta giornata, dopo il deludente 2-2 rimediato a Canicattì alla sesta giornata e con la squadra che ristagna al 10º posto pur senza avere subito nessuna sconfitta, l'allenatore Torrisi viene esonerato e sostituito da Alessandro Monticciolo.

Il cambio in panchina sortisce buoni effetti dal punto di vista del gioco e dell'efficacia in attacco, nonché risultati incoraggianti: arrivano finalmente vittorie nette come quella di Ragusa (5-1) o gagliardamente meritate (2-1 al Santa Maria Cilento e, in extremis, alla forte Vibonese), dimodoché i granata giungono alla pausa invernale al 7° posto e a 5 punti dai play-off con una partita da recuperare, dopo essere approdati agevolmente agli ottavi di Coppa Italia.

Organigramma societario 

Area direttiva
 Presidente: Marco La Rosa
 Vice Presidente: Michele Mazzara (dimissionario) 

Area organizzativa
 Direttore sportivo: 
 Direttore generale:

Area comunicazione
 Resp. commerciale: Nicolò Achille
 Resp. amministrativo: Francesco Rapisardi
 Addetto stampa: Piero Salvo
 Fotografo: Antonino La Macchia

Area tecnica
 Allenatore: Alfio Torrisi
 Vice allenatore: Guglielmo Gravino
 Preparatore atletico: 
 Resp. settore giovanile: Luca Pagliarulo

Area sanitaria
 Responsabile Sanitario: Giuseppe Mazzarella
 Medico sociale: Salvatore Fiorino
 Massaggiatore: Giuseppe Aleo e Marco Moccia

Divise e sponsor 
Il fornitore ufficiale di materiale tecnico per la stagione 2022-2023 è Joma, mentre il main sponsor è Liberty Lines.

Rosa 

 Rosa aggiornata al 17 Settembre 2022

Risultati

Serie D

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia

Secondo turno

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Statistiche

Statistiche di squadra

Marcatori 

Mascari 7 (3 in CI)
Kosovan 7 (1 in CI) 
Cangemi, 6 (1 in CI)
Carboni 6 
Musso 5 (2 in CI)
Falcone 5 (1 in CI)
Catania 4 (1 in CI)
Di Domenicantonio, González 2 (1 in CI) 
Merkaj 2  
De Pace 1 (in CI)
Carbonaro, Civilleri, Marigosu, Romano 1

Andamento in campionato

Note